Dominic Thiem var regerande mästare, men valde att inte försvara sin titel då han istället tävlade i US Open 2020.

Miomir Kecmanović vann sin första titel på ATP-touren efter att ha besegrat Yannick Hanfmann med 6–4, 6–4 i finalen.

Seedning 

 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Diego Schwartzman (Kvartsfinal)
 Dušan Lajović (Andra omgången)
 Nikoloz Basilashvili (Andra omgången)
 Hubert Hurkacz (Andra omgången)
 Kei Nishikori (Första omgången)
 Guido Pella (Andra omgången)
 Albert Ramos Viñolas (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes 
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M-A Hüsler
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= E Ruusuvuori
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=62

| RD1-seed05=
| RD1-team05= F López
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= P-H Herbert
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Y Nishioka
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= G Pella
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= F Delbonis
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= JI Londero
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Thompson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=77
| RD1-seed14=
| RD1-team14= J Millman
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=62

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Kecmanović 
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= K Nishikori
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= F Fognini
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= M-A Hüsler
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= F López
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=77
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= G Pella
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=63

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= N Basilashvili
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= F Delbonis
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Thompson
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= M Kecmanović
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= M-A Hüsler
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= F Delbonis
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Kecmanović
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=65| RD3-score04-3=7| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= M-A Hüsler
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=
| RD4-team02= M Kecmanović| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=6}}

Undre halvan

Kvalturnering
Seedning

  Pierre-Hugues Herbert (Kvalificerad)  Egor Gerasimov (Kvalificeringsmatch)
  Attila Balázs (Första kvalomgången)
  Federico Delbonis (Kvalificerad)  Laslo Đere (Kvalificerad)  Thiago Monteiro (Kvalificeringsmatch)
  James Duckworth (Drog sig ur)
  Andreas Seppi (Kvalificeringsmatch)
  Dominik Koepfer (Första kvalomgången)
  Andrej Martin (Första kvalomgången)
  Yannick Hanfmann (Kvalificerad)'  Prajnesh Gunneswaran (Kvalificeringsmatch)''

Kvalificerade
  Pierre-Hugues Herbert
  Maximilian Marterer
  Marc-Andrea Hüsler
  Federico Delbonis
  Laslo Đere
  Yannick Hanfmann

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

2020 – Singel
Generali Open Kitzbühel 2020 – Singel